Поппи Харлоу (; ) — журналистка. Соведущая   вместе с  и Кейтлан Коллинз. Бывшая соведущая .

Ранний период жизни 
Родилась и выросла в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Её отец, Джеймс Ли Харлоу, умер, когда ей было 15 лет. Ее мать — Мэри Луиза Бэрд. Прозвище «Поппи» прижилось из детства.

В 2001 году Харлоу окончила  в Миннеаполисе. В 2005 году с отличием (Magna Cum Laude) окончила Колумбийский университет со степенью бакалавра в области политологии. В университете была членом общества Phi Beta Kappa. В 2022 году она получила степень  в Йельской школе права. Училась в Королевском колледже Лондона.

Карьера 
Работала ведущей и репортёром на  и ведущей, репортёром и продюсером на Forbes Video Network. В 2008 году присоединилась к CNN. Была ведущей на , а позже корреспондентом CNN в Нью-Йорке. Брала интервью у влиятельных людей от премьер-министра Канады Джастина Трюдо до члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург и Марка Цукерберга.

15 сентября 2022 года было объявлено, что на тот момент новая утренняя программа с Харлоу,  и Кейтлан Коллинз будет запущена позже в этом же году. 12 октября 2022 года было объявлено название шоу, , и дата его запуска — 1 ноября 2022 года.

Репортажи Харлоу получили премию Грейси в категории «Лучшая онлайн статья-расследование» и награду  (SABEW) в категории «Лучшее в бизнесе» за онлайн видео. 

В 2022 году, будучи ведущей , она была награждена  .

Харлоу является членом Совета по международным отношениям.

Личная жизнь 
Муж — Синиса Бабчич. У пары есть дочь Сиенна и сын Лука.

Примечания 

Женщины США XXI века
Выпускники Йельской школы права
Википедия:Биографии современников
Журналистки XXI века
Журналистки США
CNN
Персоналии:Совет по международным отношениям